Азизивакан има више значења:
 Општина Азизивакан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азизивакан (Азизивакан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику